70. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa podlaskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego prowadzone są przez Podlaski Związek Piłki Nożnej, rozgrywane są w czterech ligach z podziałem na grupy. Najwyższym poziomem okręgowym jest IV liga, następnie Klasa Okręgowa, Klasa A oraz Klasa B (2 grupy).

Mistrzostwo Okręgu zdobyła drużyna ŁKS-u Łomża.
Okręgowy Puchar Polski zdobyła Warmia Grajewo.

Drużyny z województwa podlaskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - Jagiellonia Białystok
 3 Liga - Warmia Grajewo, Ruch Wysokie Mazowieckie.

IV Liga - IV poziom rozgrywkowy 

 KS Stawiski wycofał się po I rundzie, jego wyniki zostały anulowane.
 W zawiązku z poszerzeniem ligi nikt nie spadł do klasy okręgowej.

Klasa Okręgowa - V poziom rozgrywkowy 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width=50|Poz.
!width=220|Drużyna
!width=50|M
!width=50|Z
!width=50|R
!width=50|P
!width=100|Bramki
!width=50|Punkty
|- BGCOLOR="#94BD5E" STYLE="color: white"
|1||align=left|Cresovia Siemiatycze ||24||14||5||5||57-33||47
|- BGCOLOR="#94BD5E" STYLE="color: white"
|2||align=left|Piast Białystok ||24||14||5||5||62-35||47
|- BGCOLOR="#94BD5E" STYLE="color: white"
|3||align=left|Krypnianka Krypno ||24||13||6||5||60-41||45
|- BGCOLOR="#94BD5E" STYLE="color: white"
|4||align=left|Trak Victoria Łyski Klepacze ||24||13||4||7||52-39||43''
|- 
|5||align=left|Wissa Szczuczyn ||24||12||5||7||46-34||41|- 
|6||align=left|Promień Mońki ||24||11||5||8||48-34||38|- 
|7||align=left|Orzeł Kolno ||24||10||6||8||51-44||36|- 
|8||align=left|LZS Narewka ||24||9||4||11||35-44||31|-
|9||align=left|Iskra Narew ||24||8||5||11||45-43||29|- 
|10||align=left|Hetman Tykocin ||24||9||2||13||41-55||29|- 
|11||align=left|UG Krynki ||24||7||2||15||31-73||23|- 
|12||align=left|Włókniarz Białystok ||24||6||3||15||37-57||21|- 
|13||align=left|Magnat Juchnowiec Kościelny ||24||2||4||18||36-69||10|- 
|14||align=left|Unia Ciechanowiec || || || || || ||
|}
 Unia Ciechanowiec wycofała się po I rundzie, jej wyniki zostały anulowane.

 Klasa A - VI poziom rozgrywkowy 

 Po sezonie drużyny Tempo Rutki oraz ŁKS II Łomża wycofały się z rozgrywek.
 Start Szepietowo zmiana nazwy na Sparta Szepietowo.

 Klasa B - VII poziom rozgrywkowy Grupa I Po sezonie Magnat II Juchnowiec Kościelny wycofał się z rozgrywek.Grupa II'''

 Promień II Mońki wycofał się po I rundzie, jego wyniki zostały anulowane.
 Po sezonie drużyny LZS Raki i MKS Nowy Dwór wycofały się z rozgrywek.
 Kora Korycin zmieniła nazwę na Sparta Korycin.
 UG Jaświły zmiana nazwy na Piorun Jaświły.

Puchar Polski - rozgrywki okręgowe 
 Finał, Grajewo, 16.06.2004r. - Warmia Grajewo : Jagiellonia II Białystok 4:1

Bibliografia 
 Strona oficjalna Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
 Portal 90minut.pl

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w polskim sporcie
2004 w polskim sporcie